

Cinema 
 The Merchant of Venice – film del 1908 diretto da J. Stuart Blackton
 The Merchant of Venice – film del 1912 diretto da Lucius Henderson
 The Merchant of Venice – film del 1914 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
 The Merchant of Venice – film del 1916 diretto da Walter West 
 The Merchant of Venice – film di animazione del 1919 diretto da Anson Dyer
 The Merchant of Venice – film del 1922 diretto da Challis Sanderson
 The Merchant of Venice – film del 1927 diretto da Widgey R. Newman
 The Merchant of Venice – film del 1969 diretto da Orson Welles
 Il mercante di Venezia (The Merchant of Venice) – film del 2004 diretto da Michael Radford
 The Merchant of Venice – film del 2011

Teatro 
 Il mercante di Venezia (The Merchant of Venice) – opera teatrale di William Shakespeare

Televisione
The Merchant of Venice – film per la televisione britannico del 1947 diretto da George More O'Ferrall
 The Merchant of Venice – film per la televisione britannico del 1955 diretto da Hal Burton
Il mercante di Venezia (The Merchant of Venice) – film per la televisione del 1973 diretto da John Sichel
 The Merchant of Venice – film per la televisione britannico del 1972 diretto da Cedric Messina
Il mercante di Venezia (The Merchant of Venice) – film per la televisione britannico del 1980 diretto da Jack Gold
 The Merchant of Venice – film per la televisione britannico del 1996 diretto da Alan Horrox

Pagine correlate
Il mercante di Venezia (disambigua)
Der Kaufmann von Venedig